Кюндяде () — село в Нюрбинском улусе Республики Саха (Якутия).

Село находится на правом берегу реки Вилюй в 15 км к юго-западу от районного центра — города Нюрба.

Через село проходит автодорога А331 (Якутск — Мирный) с паромной/ледовой переправой через Вилюй. Расстояние до Якутска по автодороге — 775 км.

В селе имеются Кюндядинская средняя образовательная школа, детский сад (на 75 мест), участковая больница (на 10 коек), социально-культурный центр, библиотека, филиал музыкальной школы, спортзал, магазин, пекарня, ветлечебница, почтовое отделение, филиал Сбербанка, филиал «Сахателеком», маслозавод, сельскохозяйственный кредитно-потребительский кооператив, кооператив табунных лошадей.

Действует ОАО «Кюндядинское» (разведение крупного рогатого скота, табунное коневодство и звероводство).

Население занято, в основном, на сельскохозяйственном производстве.

Население

История 
Образовано в 1957 году слиянием близлежащих сёл Бордон (), Джархан (Дьаархан), Кугдар (Кугдаар), Джархан (Дьаархан), Хар Дже (Хаар Дьиэ) По старой легенде охотник утром увидел стаю стерхов, которые полетели к солнцу, их крылья сверкали в солнечном луче. Охотник дал этой земле название Кюндядя которое произошло из слова «сверкать» ().

Примечания 

Населённые пункты Нюрбинского улуса